Gaula est le nom de plusieurs cours d'eau :
 la rivière Gaula, affluent de la Ramganga dans le bassin du Gange, en Inde ;
 la rivière Gaula, dans le comté de Sør-Trøndelag, en Norvège ;
 la rivière Gaula, dans le comté de Sogn og Fjordane, en Norvège.

Gaula est aussi une freguesia portugaise située dans la ville de Santa Cruz, dans la région autonome de Madère.